Санкции против Ирана запрещают экспорт в Иран атомной, ракетной и значительной части военной продукции, прямых иностранных инвестиций в нефтегазовую и нефтехимическую промышленность Ирана, экспорт продукции тонкой нефтепереработки, 
а также любые контакты с Корпусом Стражей Исламской Революции (КСИР), банками и страховыми компаниями, финансовые транзакции и сотрудничество с морским флотом Ирана. 

Санкции введены на следующих уровнях:
 Список резолюций ООН
 Резолюция Совета Безопасности ООН 1737 — принята 23 декабря 2006.
 Резолюция Совета Безопасности ООН 1747 — принята 24 марта 2007.
 Резолюция Совета Безопасности ООН 1803 — принята 3 марта 2008.
 Резолюция Совета Безопасности ООН 1929 — принята 9 июня 2010.
 Резолюция Совета Безопасности ООН 2231 — принята 20 июля 2015.

 Санкции групп стран
 Санкции ЕС против Ирана (с 2010)
 В июле 2010 года Канада, Австралия, Южная Корея и Япония также установили объединенные санкции против Ирана.

 Санкции отдельных стран 
 Санкции США против Ирана (впервые США ввели односторонние санкции против Ирана в 1979 году; 2018; 2020; 2022)
 Израиль
 Швейцария

Экономические санкции

См. также 
 Война резолюций
 Экономика Ирана
 Экономика сопротивления
 Ядерная программа Ирана
 СВПД ("Ядерная сделка")
 Санкции против России

Ссылки 
 История введения санкций против Ирана // ИноСМИ.ру, 2.03.2015
 40 лет под санкциями: как живут в Иране // "Вести-Экономика", 5.10.2019
 Иран находится под санкциями уже 43 года. За счет чего выживает страна // РГ, 4.06.2022  
 Iran Sanctions — Factbox (Список всех санкций против Ирана с 1979 года) // Reuters
 Iran Watch — Обновленный список иранских компаний и частных лиц, подвергающихся международным санкциям

 док. фильм «US sanctions on Iran» — Part I, Part II, Part III (:en:PressTV, 2009)

Примечания 

 
Внешняя политика Ирана
Иран